Gettjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Gettjärnet, sjö i Lerums kommun, 
Stora Gettjärnet, sjö i Lerums kommun,  (5 ha)
Gettjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (7,53 ha)
Gettjärnen, Närke, sjö i Lekebergs kommun, 
Gettjärnen (Heds socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Gettjärnen (Norbergs socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun, 
Gettjärnen (Skinnskattebergs socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Gettjärnen (Karlanda socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (8,56 ha)
Gettjärnet (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (2,2 ha)
Gettjärnet (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (3,7 ha)
Gettjärnet (Mangskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (2,1 ha)
Gettjärnen (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Gettjärnen (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (11,1 ha)
Gettjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 666047-143991), sjö i Ludvika kommun,  (25,8 ha)
Gettjärnen (Grangärde socken, Dalarna, 666823-144476), sjö i Ludvika kommun,  (11,5 ha)
Gettjärnen (Husby socken, Dalarna, 670076-152081), sjö i Hedemora kommun, 
Gettjärnen (Husby socken, Dalarna, 670765-151588), sjö i Hedemora kommun, 
Gettjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Gettjärnen (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Gettjärnen (Torsåkers socken, Gästrikland), sjö i Hofors kommun, 
Gettjärnen (Torsåkers socken, Gästrikland, väster om Kalvsnäs), sjö i Hofors kommun,  (7,01 ha)
Gettjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Gettjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Gettjärnarna (Hede socken, Härjedalen, 691754-139196), sjö i Härjedalens kommun,  (3,24 ha)
Gettjärnarna (Hede socken, Härjedalen, 691806-139185), sjö i Härjedalens kommun, 
Gettjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Gettjärnen, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun,  (2,66 ha)

Se även
Getetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn